Luzardo ist der Familienname folgender Personen:

 Arsenio Luzardo (* 1959), uruguayischer Fußballspieler
 Celmira Luzardo (1952–2014), kolumbianische Schauspielerin 
 Consuelo Luzardo (* 1945), kolumbianische Schauspielerin 
 Medardo Luis Luzardo Romero (1935–2018), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Ciudad Bolívar
 Ubay Luzardo (Ubay Luzardo Santana; * 1983), spanischer Fußballspieler